Лежни — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Лежни — деревня в Червенском районе Минской области.

Россия 
 Лежни — деревня в Яранском районе Кировской области.